Schwarze Lacke bezeichnet
 Schwarze Lacke (Hydronym), ein Hydronym
 Schwarze Lacke (Wien), ein stehendes Gewässer und bei Hochwasser ein fließender Nebenarm der unregulierten Donau bei Wien; heute Siedlungsraum und Naherholungsgebiet
 Schwarze Lacke (München), einen Abschnitt des Nymphenburg-Biedersteiner Kanals in München

Schwarze Lacke bzw. Schwarze Lacken bezeichnet folgende Seen:
 Schwarze Lacken, ein kleiner See im Europa- und Naturschutzgebiet Gerzkopf in Salzburg
 Schwarze Lacke, ein Bergsee in der Gemeinde Uttendorf in Salzburg
 Schwarze Lacke, ein Bergsee in der Gemeinde Mittersill in Salzburg
 Schwarze Lacke, ein Bergsee in der Gemeinde Haus in der Steiermark
 Schwarze Lacke, ein Bergsee in der Gemeinde Lana in Südtirol